Ватерполо репрезентација Италије представља Италију на међународним ватерполо такмичењима и под контролом је Пливачког савеза Италије (Federazione Italiana Nuoto). 

Италија спада међу најуспешније ватерполо репрезентације у свету, а највећи успеси су 3 златне олимпијске медаље, 3 титуле светског првака, 3 европског првака и 1 титула Светског купа.

Резултати на међународним такмичењима

Олимпијске игре

1900 - 1912: Није учествовала
1920: Осмина финала
1924: Осмина финала
1928 - 1936: Није се квалификовала
1948:  Победник
1952:  3. место
1956: 4. место
1960:  Победник
1964: 4. место
1968: 4. место
1972: 6. место
1976:  2. место
1980: 8. место
1984: 7. место
1988: 7. место
1992:  Победник
1996:  3. место
2000: 5. место
2004: 8. место
2008: 9. место
2012:  2. место
2016:  3. место

Светско првенство

1973: 4. место
1975:  3. место
1978:  Победник
1982: 9. место
1986:  2. место
1991: 6. место
1994:  Победник
1998: 5. место
2001: 4. место
2003:  2. место
2005: 8. место
2007: 5. место
2009: 11. место
2011:  Победник
2013: 4. место
2015: 4. место

Европско првенство

Светски куп

Светска лига

Медитеранске игре

Види још 
 Женска ватерполо репрезентација Италије

Спољашње везе 

 Званичан сајт Пливачког савеза Италије

Италија
Репрезентације Италије
Ватерполо у Италији